Masters 1984 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 23 - 28 januari 1984 i Wembley Conference Centre. För första gången låg världsrankingen helt till grund för vilka spelare som bjöds in; de 16 högst rankade spelarna.

Jimmy White vann sin första och enda Masterstitel detta år, därmed hade de tio första upplagorna av Masters fått nio olika segrare, endast Alex Higgins hade vunnit tävlingen två gånger. Men årets turnering blev bäst ihågkommen för kanadensaren Kirk Stevens' maximumbreak i semifinalen mot Jimmy White. I finalen fick White möta Terry Griffiths, som var i sin fjärde final på fem år. Han vann endast den första av dessa.

BBC sände från största delen av turneringen, och prispengarna hade nu ökat rejält: Sammanlagt 115 000 brittiska pund, varav 35 000 till segraren.

Resultat 

1984 i Storbritannien
1984
Snookersäsongen 1983/1984